Абага — село в Амгинском улусе Якутии России. Образует Абагинский наслег.

Топоним 
Слово якутского происхождения. При этимологизации данного топонима можно воспользоваться материалами Э. К. Пекарского: абаҕа 1) «престарелый в роде»; 2) «старший брат родного отца, родной дядя по отцу; двоюродный дядя, сын старшего брата деда по отцу, если он, сын, старше отца говорящего; двоюродный дед, родной дядя отца, брат прадеда»; 3) «древовидная ольха»; 4) «мужское прозвище»; 5) «название урочища»; 6) «название рода».

География 
Село Абага расположено на западном берегу реки Амга в двадцати пяти километрах к северо-востоку от центра улуса Амги.

История 
В ноябре 1927 года произошло столкновение якутских конфедералистов с отрядом красногвардейцев и вооружённых пионеров.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Абагинский наслег.

Население

Гендерный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1192 человек мужчин — 595, женщин — 597 (49,9 и 50,1 % соответственно).

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 79 % от общей численности населения в 1187 чел..

Инфраструктура 
В Абаге есть оздоровительный центр, школа, магазины, речной порт и несколько учреждений культуры.

Достопримечательности 
В 1977 году, в честь 50-летия подвига абагинских пионеров и боевой Красной дружины в селе был установлен памятный обелиск.

Экономика 
Развито животноводство (крупный рогатый скот и лошади). Выращивают картофель как кормовую культуру. Сельское хозяйство преобладает в занятости и доходах села.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга